William Graham ( de Montrose) (1712-1790)
 William Alexander Graham (1804–1875), secrétaire à la Marine des États-Unis et sénateur de Caroline du Nord
 William Graham (1886-1947), joueur de hockey sur gazon irlandais
 William Graham (1887-1932), homme politique écossais
 William A. Graham (1926-2013), réalisateur et producteur de télévision